Gladsax kan syfta på:
Gladsax – en småort och kyrkby i Simrishamns kommun
Gladsax socken – en socken i Skåne ingick i Järrestads härad
Gladsax landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
Gladsax församling – en tidigare församling i Lunds stift i Simrishamns kommun –2006
Gladsax kyrka – en kyrka belägen i Gladsax och tillhör Simrishamns församling
Gladsax län – ett tidigare slottslän i Skåne
Gladsaxehus – en ruin av en riksborg

Se även

Gladsaxe